22 o veintidós puede referirse a:

 El número natural veintidós.
 El año 22 d. C.
 El año 22 a. C.
 «22», canción de la cantante británica Lily Allen.
 «22», canción de la cantante estadounidense Taylor Swift.
 22, el deuteragonista de la película animada Soul.